UCD ist die Abkürzung für:
 einen Typ astronomischer Objekte; siehe Ultrakühler Zwerg
 eine Universität in Davis, Kalifornien; siehe University of California, Davis 
 eine Universität in Denver, Colorada; siehe University of Colorado Denver
 eine Universität in Dublin, Irland das University College Dublin, National University of Ireland, Dublin; siehe University College Dublin
 die Fußballteams des University College Dublin, siehe University College Dublin AFC
 eine spanische Partei der rechten Mitte; siehe Unión de Centro Democrático
 eine konservative argentinische Partei; siehe Unión de Centro Democrático (Argentinien)
 ein Schaltungskonzept für Digitalverstärker (Universal Class D) mit Pulsweitenmodulation und Über-Alles-Gegenkopplung; siehe Klasse-D-Verstärker
 den Begriff Use Case Diagram
 den Begriff User Centered Design

UCD